Рова:
 Рова — посёлок в Германии.
 Рова — посёлок в Швеции.
 Рова — река в Мурманской области России, приток Йоканьги.
 Рова — река в Белоруссии, правый приток Березины.